Петропавлівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:
 Петропавлівська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Петропавлівська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Петропавлівська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Петропавлівська волость — Київського повіту Київської губернії;
 Петропавлівська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії;
 Петропавлівська волость — Куп'янського повіту Харківської губернії;
 Петропавлівська волость — Старобільського повіту Харківської губернії.